Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1997/98 war die 49. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die vier Aufsteiger Brinkumer SV, SG Aumund-Vegesack (beide Wiederaufstieg nach einer Saison), Bremer SV (Rückkehr nach vier Jahren) und die zweite Mannschaft des FC Bremerhaven (erstmals in der höchsten Amateurklasse) hinzukamen.

Sieger wurde zum ersten Mal die zweite Amateurmannschaft von Werder Bremen, die dadurch in die Oberliga Niedersachsen/Bremen aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. TS Woltmershausen verließ die Verbandsliga nach zwölf Jahren wieder, der TV Eiche Horn nach sechs Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1997/98 im deutschen Fußball-Archiv

1997
Fußballsaison 1997/98